Otepää může být:

 Otepää – vysočina v jižním Estonsku
 Otepää (město) – město ležící v této vysočině
 Otepää (vesnice) – vesnice ležící v této vysočině
 Otepää (obec) – samosprávná obec, zahrnující město Otepää, vesnici Otepää a několik dalších okolních vesnic